N44 peut faire référence à :

 Ligne de bus Noctilien N44 de la RATP ;
 , diverses routes dans le monde ;
 Torsion du testicule, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres